Санта Марија Таталтепек има више значења:

 Општина Санта Марија Таталтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Таталтепек (Санта Марија Таталтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику